Лос Куевас има више значења:

 Лос Куевас (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куевас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Куевас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику